Noli me tangere è una famosa locuzione latina che significa "non mi toccare". Può riferirsi anche a:

Narrativa
 Noli me tangere – romanzo di Andrea Camilleri
 Noli me tangere – romanzo di José Rizal

Pittura
 Noli me tangere – dipinto a olio su tavola di Andrea del Sarto
 Noli me tangere – dipinto a olio su tavola di Jerónimo Cósida
 Noli me tangere – affreschi del Beato Angelico
 Noli me tangere – dipinto a tempera su tavola di Sandro Botticelli
 Noli me tangere – affresco di Bramantino
 Noli me tangere – dipinto a olio su tela di Correggio
 Noli me tangere – cartone perduto di Michelangelo Buonarroti
 Noli me tangere – dipinto a olio su tela di Tiziano

Altro
 Out 1: Noli me tangere – film francese di Jacques Rivette del 1971